«Вац» — венгерский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в втором национальном чемпионате Венгрии, втором по силе дивизионе страны. Клуб основан 28 ноября 1899 года, первый матч провёл 24 мая 1904 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Вароси Вац», вмещающем 12 000 зрителей. В высшем дивизионе Венгрии «Вац» дебютировал в сезоне 1987/88, и провёл в ней в общей сложности 14 сезонов, последним из которых является сезон 2006/07. Наиболее успешно клуб вступал в начале 90-х годов, когда один раз стал чемпионом Венгрии, дважды был вице-чемпионом и трижды выходил в финал национального кубка. В 90-х годах клуб многократно выступал в еврокубках.

Текущий состав

Достижения 
Чемпионат Венгрии:
 Чемпион (1): 1993/94
 Вице-чемпион (2): 1991/92, 1992/93
Кубок Венгрии:
 Финалист (3): 1991, 1992, 1995.
Суперкубок Венгрии:
 Финалист (1): 1994
Кубок Митропы:
 Финалист (1): 1988

Выступления в еврокубках 
 Р = раунд
 К = квалификационный раунд

Известные игроки 

  Имре Гараба
  Ласло Репаши
  Тамаш Хайналь

Известные тренеры 
  Паль Вархиди

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вац на foot.dk
 Вац на weltfussballarchiv.com
 Вац на soccerway.com

Футбольные клубы Венгрии
Вац